BioEnergiaBR ou Instituto BioEnergia BR, é uma ONG sem fins lucrativos, idealizada por um grupo de profissionais de diversas áreas: engenharia civil, química, elétrica, administração, publicidade e propaganda, designer, agronomia e geologia.

O instituto atua no desenvolvimento de tecnologias para energias renováveis e consultoria ambiental.

Ligações externas 
 

Organizações não governamentais